Базяк — прізвище.

 Базяк Євгеніуш — польський церковний діяч, єпископ
 Базяк Ісаак Григорович — український політичний діяч

Прізвища